Мюнх, Ганс: Мюнх, Ганс (1893—1983) — швейцарский дирижёр.
 Мюнх, Ганс (1911—2001) — немецкий биолог, участник экспериментов на людях в Освенциме.